Sébastien Zamet (1549-1614), financier franco-italien de la Cour de France ;
 Sébastien Zamet (1588-1655), son fils, évêque de Langres.